Украинский футбольный клуб «Днепр» — многократный участник европейских клубных турниров, проводимых под эгидой УЕФА.

Описание 

Дебют «Днепра» в европейских турнирах состоялся 19 сентября 1984 года в турецком городе Трабзон на стадионе «Авин Акер Стады» против местного «Трабзонспора» (0:1). 

Всего «Днепр» 21 раз стартовал в европейских клубных турнирах: 3 раза — в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов, 17 раз — в Кубке УЕФА/Лиге Европы, 1 раз — в Кубке Интертото,

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Днепр»   
 Официальный сайт УЕФА

ФК «Днепр» Днепр
Днепр